Decade of Decadence е компилационен албум на американската хевиметъл група Mötley Crüe. Първия, от шест сборни албума общо.

Състав 
 Винс Нийл – вокали
 Мик Марс – китара, бек вокали
 Ники Сикс – бас, бек вокали
 Томи Лий – барабани, бек вокали

Песни

Позиции в класациите

Албум

Сингли

Сертификати

Бележки 

Албуми на Мотли Крю
Музикални албуми от 1991 година